Miguel Ángel González puede referirse a:

 Miguel Ángel González Nieto (n. 1989), boxeador chileno, apodado Aguja.
 Miguel Ángel González Suárez (n. 1947), futbolista (portero) español, jugador del Real Madrid (de 1968 a 1986).
 Miguel Ángel González Vega (n. 1955), político español.
 Miguel Ángel González (atleta) (n. ca. 1944), exdeportista, atleta y nadador argentino, medallista paralímpico.
 Miguel Ángel González (n. 1983), exfutbolista argentino, apodado El Mágico.
 Miguel Ángel González, cantautor andaluz, miembro del Manifiesto Canción del Sur.
 Miguel Ángel González, guitarrista de hard rock, miembro de Caramelos de Cianuro.
 Miguel Ángel González, boxeador mexicano.